Flammersfeld steht für:
 Flammersfeld, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Flammersfeld, Verwaltungseinheit im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 Bürgermeisterei Flammersfeld, ehemalige preußische Bürgermeisterei des Kreises Altenkirchen im Regierungsbezirk Coblenz 

Flammersfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Flammersfeld (* 1978), deutsche Ultra-Läuferin und Extremsportlerin
 Arnold Flammersfeld (1913–2001), deutscher Physiker und Hochschullehrer